Dirty Deeds Done Dirt Cheap může být:
 Album kapely AC/DC vydané v roce 1976 jen v Austrálii.
 Album kapely AC/DC vydané v roce 1976 mezinárodně.
Píseň kapely AC/DC vydaná na stejnojmenném albu.